El término distinción tiene varias acepciones.

Condecoración
Distinción militar, reconocimiento a un militar mediante un distintivo
Distinciones de la Cruz Roja Española, condecoraciones civiles españolas
Distinciones y Honores del Gobierno Vasco, condecoraciones españolas de carácter civil entregadas por el Gobierno Vasco

Diferenciación
Distinción analítico-sintético, en lógica y filosofía, diferenciación entre proposiciones analíticas y sintéticas
Distinción entre sexo y género, en los estudios de género, diferencia entre lo biológico y lo cultural